Стил () — английская фамилия и топоним.

Фамилия

А 
 Стил, Аллен (род. 1958) — американский писатель-фантаст и журналист.

Б 
 Стил, Барбара (род. 1937) — английская киноактриса и продюсер, «королева крика».

Г 
 Стил, Гарри (1899—1971) — американский борец-вольник, чемпион Олимпийских игр.
 Стил, Гордон Чарльз (1892—1981) — английский кавалер креста Виктории, капитан британского Королевского военно-морского флота, участник Гражданской войны в России.

Д 
 Стил, Даниэла (род. 1947) — американская писательница, автор многочисленных романов, ставших бестселлерами.
 Стил, Джеймс Стюарт (1894—1975) — генерал-адъютант Британских вооружённых сил.
 Стил, Джейсон (род. 1990) — английский футболист, вратарь футбольного клуба «Блэкберн Роверс» и молодёжной сборной Англии.
 Стил, Джим — шотландский кёрлингист.
 Стил, Джо (род. 1992) — британский профессиональный игрок в снукер.
 Стил, Джонатан — британский журналист и публицист.
 Стил, Джон (род. 1941) — британский музыкант, наиболее известный как барабанщик группы The Animals.
 Стил, Джонни (род. 1986) — северо-ирландский футболист, полузащитник клуба «Оттава Фьюри» и сборной Северная Ирландия.
 Стил, Доминик (род. 1988) — американский боец ММА.
 Стил, Дэн (род. 1969) — американский бобслеист, бронзовый призёр Олимпийских игр.

К 
 Стил, Карен (1931—1988) — американская актриса кино и телевидения.

Л 
 Стил, Ларри (род. 1949) — американский баскетболист.
 Стил, Люк (род. 1984) — английский футболист, вратарь «Барнсли».

М 
 Стил, Мишель (род. 1955) — американская бас-гитаристка, первая фронтменша The Runaways.
 Стил, Майкл Стефан (род. 1958) — американский консервативный политический деятель.
 Стил, Мелисса (род. 1993) — британская регги и поп-певица.

П 
 Стил, Питер (род. 1962) — американский музыкант, основатель группы Type O Negative.
 Стил, Пол (род. 1957) — канадский гребец.

Р 
 Стил, Райли (род. 1987) — американская порноактриса.
 Стил, Ричард (1672—1729) — ирландский писатель, журналист, политик.

С 
 Стил, Сэм (род. 1998) — канадский хоккеист.

Т 
 Стил, Томми (род. 1936) — британский певец и музыкант, рок-н-ролльщик.

У 
 Стил, Уилли (1923—1989) — американский прыгун в длину.
 Стил, Уиллис (1866—1941) — американский журналист, поэт, драматург, романист и переводчик.

Ф 
 Стил, Фредди (1912—1984) — американский боксёр и киноактёр.
 Стил, Фредди (футболист) (1916—1976) — английский футболист.

Э 
 Стил, Эдино (род. 1987) — ямайский бегун.

Псевдоним 
 Инна Стил (род. 1974; наст. имя Инна Курченко) — российская поп-певица, музыкант, композитор, продюсер и автор песен.
 Кристал Стил (род. 1982; наст. имя Брэнди Мари Макклири) — американская порноактриса.

Топоним 
 Стил — гора в Канаде.

См. также